L'edizione del 2020 non si è giocata di conseguenza i detentori erano Nikola Mektić e Horacio Zeballos, trionfatori nel 2019.

Mektic ha fatto coppia con Mate Pavić ma sono stati sconfitti da John Peers e Filip Polášek nei quarti di finale. Zeballos ha fatto coppia con Marcel Granollers ma sono stati eliminati al primo turno.

John Peers e Filip Polášek hanno sconfitto in finale Aslan Karatsev e Andrey Rublev per 6–3, 7–65

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (quarti di finale)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (secondo turno)
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (primo turno)
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (primo turno)

  Kevin Krawietz /  Horia Tecău (quarti di finale)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (primo turno)
  John Peers /  Filip Polášek (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

BNP Paribas Open 2021